Chamak peut désigner :

Patronyme 
 Agnès Chamak (1973-), comédienne française
 Brigitte Chamak, chercheuse française en sociologie et histoire des sciences

Cinéma 
 , un film réalisé par Simple Suni sorti en 2017

Lieux 
 , un village en Iran

Autres 
 Chamak, une classe de patrouilleurs rapides lance-missiles indienne dérivée de la classe Osa

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre